

Geografia 
Algeria – Stato dell'Africa
Geografia dell'Algeria

Storia 
Algeria francese
Algeria ottomana
Conquista francese dell'Algeria
Guerra d'Algeria
Storia dell'Algeria

Altri progetti